Stortorget er navnet på torve i mange byer i Sverige, Norge og Finland:
 Stortorget (Malmø) – torv i Malmø
 Stortorvet (Oslo) – torv i Oslo (kan også skrives Stortorget)
 Stortorget (Stockholm) – torv i Stockholm